Имперские клейноды () — атрибуты императорской власти правителей Священной Римской империи. Важнейшие из них — имперская корона, Копьё Судьбы и имперский меч. В настоящее время эти и другие артефакты хранятся в сокровищнице Хофбургского замка и делятся на две части: «Нюрнбергские клейноды», хранившиеся с 1424 по 1796 в Нюрнберге, и «Ахенские клейноды», хранившиеся в Ахене до 1794 г.

Перечень имперских клейнодов

Галерея

Литература 
 Hermann Fillitz: Die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches. Wien und München 1954 
 Gesellschaft für staufische Geschichte (Hg.): Die Reichskleinodien, Herrschaftszeichen des Heiligen Römischen Reiches. Göppingen 1997 ISBN 3-929776-08-1 

Средние века
История Австрии
Регалии Священной Римской империи